A Game of Wits – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Eclair American
A Game of Wits – film del 1917 diretto da Henry King